Mikkojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mikkojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (3,55 ha)
Mikkojärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (7,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn